Pumpkin Key peut désigner :
 Pumpkin Key, une île des États-Unis situé dans les Lower Keys ;
 Pumpkin Key, une île des États-Unis situé dans les Upper Keys.